Standley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paul Carpenter Standley
 Samantha M. Standley